Plaisance (arrondissement), arrondissement in Haïti
Plaisance (Guyana), een plaats in Guyana
Plaisance (kolonie), een voormalige Franse kolonie
Plaisance (metrostation) van de metro van Parijs
Plaisance (Nord), gemeente in Haïti
Plaisance (plantage), een voormalige koffieplantage in Suriname
Plaisance (Seychellen), een administratief district
de Franse naam van de Italiaanse stad en provincie Piacenza

ook:
Plaisance-du-Sud, een gemeente in Haïti

Plaisance (Aveyron)
Plaisance (Dordogne)
Plaisance (Gers)
Plaisance (Vienne)
ook:
Plaisance-du-Touch,  Haute-Garonne